Achacjusz z Melitene (zm. ok. 251) (Achacjusz Agathangelos z Melitene)
 Achacjusz z Melitene (zm. ok. 438) (Achacjusz Meliteński)